Normalien bezeichnet:

 standardisierte, nicht genormte Bauelemente, siehe Normalie
 einen früher verwendeten Begriff für eine Norm, speziell auch die Normalien von Fahrzeugen und Betriebsmitteln der Eisenbahn
 (ehem.) Student einer Ecole Normale